Bourguignon, termine francese per "relativo alla Borgogna", può riferirsi a:

Geografia
 Bourguignon – comune francese situato nel dipartimento del Doubs
 Bourguignon-lès-Conflans – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Saona
 Bourguignon-lès-la-Charité – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Saona
 Bourguignon-lès-Morey – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Saona
 Bourguignon-sous-Coucy – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne
 Bourguignon-sous-Montbavin – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne

Persone
 Anne Bourguignon in arte Anémone (1950-2019) – attrice francese
 Édouard Bourguignon (1887 – ...) – tiratore di fune belga
 Georges de Bourguignon (1910-1989) – schermidore belga
 Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (1697-1782) – geografo e cartografo francese
 Jean-Pierre Bourguignon (1947) – matematico francese
 Louis-Dominique Bourguignon detto Cartouche (1693-1721) – brigante e omicida francese 
 Serge Bourguignon (1928) – regista e sceneggiatore francese

Altro
 Bourguignon-morvandiau – lingua d'oïl parlata nel Morvan (Borgogna)
 Manzo alla borgognona – piatto tipico francese